Anachina () ist der Name russischer Orte:

 Anachina (Kursk), Dorf im Rajon Prjamizyno, Oblast Kursk
 Anachina (Orjol), Dorf in der Oblast Orjol